Jarocin, comune del Voivodato della Grande Polonia
 Jarocin, comune del Voivodato della Precarpazia